Jalaksana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jalaksana, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Jalaksana, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar